Termenul scaun se poate referi la:

 Scaun, piesă de mobilier pe care se poate așeza (în general) o singură persoană;
 Scaun Aeron, produs de design industrial al companiei americane Herman Miller
 Scaun, denumire a tronului domnesc și a domniei în Țara Românească și Moldova evului mediu;
 Cetatea de Scaun a Sucevei, reședință voievodală a Moldovei;
 Scaun electric, dispozitiv pentru executarea prin electrocutare a condamnaților la moarte;
 Scaun, schelet din grinzi de lemn așezat pe planșeul podului și destinat susținerii învelitorii acoperișului unei construcții;
 Scaun, unitate administrativ-teritorială specifică epocii medievale a Regatului Ungariei
 Scaunele secuiești, organizații teritorial-administrative ale secuilor din Transilvania, menționate în secolul XIV și contopite într-un singur scaun în secolul XVII; aveau caracter militar și erau conduse de câte un căpitan și un jude, iar peste toate scaunele se afla comitele secuilor; 
 Două Scaune, fost teritoriu din Transilvania, care era compus din Scaunul Șeica și Scaunul Mediașului; 
 Trei Scaune, unitate administrativă a Regatului Ungariei cu reședința la Sfântu Gheorghe (între 1876-1920);
 Trei Scaune, unitate administrativă din Regatul României cu reședința la  Sfântu Gheorghe; 
 Șapte Scaune, organizații teritorial-administrative ale sașilor din Transilvania, menționate în 1302; erau conduse de câte un jude scăunal, dublat apoi de un jude regal;
 Scaun, materii fecale eliminate în timpul defecației;
 Scaunul cucului, denumire populară a unei specii de plante erbacee (Dianthus giganteus);
 Scaunul lui Dumnezeu, denumire populară a constelației Cassiopeia;
 Sfântul Scaun, subiect de drept internațional public, care reprezintă Biserica Catolică în relațiile cu statele;
 Secretariatul de Stat al Sfântului Scaun, guvernul Bisericii Catolice condus de Cardinalul Secretar de Stat al Sfântului Scaun.

Vezi și 
 
 
 Scaune
 Telescaun
 Capră (dezambiguizare)

Legături externe 

 

de:Stuhl